Франсішку Фадул, Франсішку Жозе Фадул (нар. 15 грудня 1953) — політичний діяч Гвінеї-Бісау, прем'єр-міністр країни з 1998 до 2000 року.
 Аль-Фадул (Al-Fadul) — впливова родина в кувейтській політиці.